

Tolmein – nome tedesco del comune di Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia)

Tolmein, oggi Tolmin, in italiano Tolmino – comune